Simplício Mendes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simplício Mendes (ort), Piauí, 
 Simplício Mendes (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar